Барон Понсонби Шёлбредский из Шёлбреда в графстве Сассекс — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 17 января 1930 года для британского политика-лейбориста Артура Огастеса Уильяма Гарри Понсонби (1871—1946). Он был третьим сыном генерал-майора сэра Генри Понсонби (1825—1895) и правнуком Фредерика Понсонби, 3-го графа Бессборо (1758—1844). Артур Огастес Понсонби был младшим братом Фредерика Понсонби, 1-го барона Сисонби (1867—1935). Артур Понсонби был депутатом Палаты общин Великобритании от Стерлинга-Бургса (1908—1918) и Шеффилд-Брайтсайда (1922—1930), занимал должности парламентского заместителя министра иностранных дел (1924), заместителя министра по делам доминионов (1929), парламентского секретаря министерства транспорта (1929—1931), канцлера герцогства Ланкастерского (1931) и лидера Лейбористской партии в Палате лордов (1931—1935).

Внук 1-го барона — Томас Артур Понсонби, 3-й барон Понсонби Шёлбредский (1930—1990) — также был лейбористским политиком и в 1980 годах служил «главным кнутом» (главным парламентским партийным организатором) Лейбористской партии (1982—1990). Он был генеральным секретарём Фабианского общества (1964—1976).

По состоянию на 2023 год носителем титула являлся единственный сын последнего — Фредерик Мэтью Томас Понсонби, 4-й барон Понсонби Шёлбердский (род. 1958), который сменил своего отца в 1990 году. Лейбористский политик, он лишился своего места в Палате лордов после принятия Акта Палаты лордов 1999 года. Тем не менее, в 2000 году он получил звание пожизненного пэра как барон Понсонби Рохамптонский из Шёлбреда в графстве Западный Сассекс и смог вернуться в Палату лордов.

Бароны Понсонби из Шёлбреда (1930) 
 1930—1946: Артур Огастес Уильям Гарри Понсонби, 1-й барон Понсонби из Шёлбреда (16 февраля 1871 — 24 марта 1946), третий сын генерал-майора достопочтенного сэра Генри Фредерика Понсонби (1825—1895);
 1946—1976: Мэтью Генри Хуберт Понсонби, 2-й барон Понсонби из Шёлбреда (26 апреля 1904 — 29 апреля 1976), единственный сын предыдущего;
 1976—1990: Томас Понсонби, 3-й барон Понсонби из Шёлбреда (23 октября 1930 — 13 июня 1990), старший сын предыдущего;
 1990 — настоящее время: Фредерик Мэтью Томас Понсонби, 4-й барон Понсонби из Шёлбреда (род. 27 октября 1958), единственный сын предыдущего;
 Наследник титула: достопочтенный Кэмерон Джон Джексон Понсонби (род. 1995), единственный сын предыдущего.

См. также 
 Граф Бессборо
 Барон де Молей
 Барон Понсонби из Имокилли
 Барон Сисонби
 Леди Каролина Понсонби

Примечания

Ссылки 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990;
 Leigh Rayment’s Peerage Pages ;
 thepeerage.com;
 Ponsonby of Shulbrede, Baron (UK, 1930) на сайте .

Понсонби Шёлбредский
Понсонби Шёлбредский